Jose Cojuangco sr. (1896-1976), Filipijns grootgrondbezitter, suikermagnaat, bankier en politicus en vader van Jose Cojuangco jr. en voormalig Filipijns president Corazon Aquino;
 Jose Cojuangco jr. (1934), Filipijns politicus en zoon van Jose Cojuangco jr.